Dezsö steht für:

 Dezső, ungarischer männlicher Vorname

 (3892) Dezsö, Asteroid des Hauptgürtels